Young Chop — американський хіп-хоп продюсер. Нижче наведено список пісень, спродюсованих ним. У 2012 вийшов дебютний студійний альбом Chief Keef Finally Rich, виконавчим продюсером якого став Young Chop.

2011 
Chief Keef — Bang
 «Smash»

2012 
8TMG — Young Chop Presents 8TMG
 Усі пісні

Big Sean — Detroit
 «Woke Up»
 «Mula»

Birdman — Bigga Than Life
 «Shout Out»

Bo Deal — The Chicago Code 3
 «Thuggin'»

Chief Keef — Back from the Dead
 «Monster»
 «My Niggas»
 «Sosa»
 «Winnin'»
 «I Don't Like» (з участю Lil Reese)
 «True Religion Feind»
 «Designer»
 «I Don't Know Dem»
 «Everyday»
 «Save That Shit»
 «3Hunna (Remix)»

Chief Keef — Finally Rich
 «Love Sosa» (разом з Dougie)
 «Hallelujah»
 «I Don't Like» (з уч. Lil Reese)
 «Hate Bein' Sober» (з уч. 50 Cent та Wiz Khalifa)
 «3Hunna»
 «Finally Rich»
 «Kobe»

French Montana — Mac & Cheese 3
 «Ocho Cinco»
 «Yayo» (разом з DJ Spinz)
 «Hatin on a Youngin»
 «Devil Want My Soul»

Frenchie — Concrete Jungle 2
 «Don't Try It»

GLC — The Anti Simp
 «Smokin'»

GOOD Music — Cruel Summer
 «I Don't Like (Remix)» (разом з Каньє Вестом, The Twilite Tone, Ноа Ґолдштайн)

Gucci Mane — I'm Up
 «Super Cocky»

Kid Ink — Rocketshipshawty
 «OG»

King Louie — Drilluminati
 «Broke»

King Louie — Showtime
 «Pack So Loud»
 «Want It All»
 «Rap Shit»

Lil Durk — I'm Still a Hitta
 «Off the Shits» (з уч. Lil Reese)
 «Right Here»
 «Rock Out»

Lil Mouse — Mouse Trap
 «Clear the Crowd»

Lil Reese — Don't Like
 «US»
 «Nothin»
 «Traffic»
 «Ova»
 «Beef»
 «Rap Shit»
 «Bad»
 «Savage»
 «I Don't Like»
 «We Don't Count Money»

Red Café — American Psycho
 «Married» (з уч. Jeremih)

SD — Life of a Savage
 «Heat Em Up»
 «Act Up»
 «Can't Tell Me Shit»
 «We Wussup»

SD — Life of a Savage 2
 «She Borin»

Soulja Boy — Juice II
 «1000»

Soulja Boy — Young & Flexin
 «Foreign Cars»

$wagg — BNF
 «Have It All» (разом зі Smylez) (з уч. Lil JoJo, Lil Mister та P. Rico)

Trap Pat — Trilluminati
 «Loud Pack»

Ейс Гуд — Body Bag 2
 «Yeen bout Dat Life»

Фредо Сантана — It's a Scary Site
 «Gang Bang»
 «Respect» (разом з TM-88)
 «Beef»

2013 
Alley Boy — War Cry
 «Stackin Up» (з уч. Meek Mill)

Big Sean — Hall of Fame
 «10 2 10» (разом з No I.D., Тревісом Скоттом та Key Wane)
 «Mula (Remix)»
 «Guap» (разом з Key Wane)

Beans — Anger & Madness
 «Anger & Madness» (з уч. Chief Keef та Panda)

Big Bank Black — The Godfather
 «Do Sum 4 It» (з уч. Alley Boy та Trouble)

Booba — Futur 2.0
 «RTC»

Cap.1 — T.R.U. 2 It
 «Paper Chase»

Cassie — RockaByeBaby
 «Turn Up» (з уч. Meek Mill)

Coke Boys — Coke Boys 4
 «Intro» (разом з Black Metaphor та Рік Стіл)
 «Paranoid (Remix)» (French Montana з уч. Diddy, Rick Ross, Chinx Drugz, Lil Durk та Jadakiss)

DJ Khaled — Suffering from Success
 «Suffering from Success» (з уч. Future та Ace Hood) (співпрод.: DJ Khaled, дод. прод.: DJ Nasty & LVM)

Doe Boy — In Freebandz We Trust
 «What You Mean» (з уч. Future та Soulja Boy)

French Montana — Excuse My French
 «Paranoid»
 «Ocho Cinco» (разом з Робом Голладеєм)

Hustle Gang — GDOD: Get Dough or Die
 «Blocka» (з уч. French Montana, Young Dro, Meek Mill та T.I.)

Juicy J — Stay Trippy
 «No Heart No Love» (з уч. Project Pat)

King100Jame$ — The King100Jame$ Version
 «Get It on Your Own»
 «90's Baby»

Lil Durk — Signed to the Streets
 «52 Bars Pt.II»
 «Bang Bros»
 «One Night»

Pusha T — Wrath of Caine
 «Blocka»

Shad da God
 «Ballout» (разом з DJ Spinz) (з уч. T.I.)

Spenzo — In Spenzo We Trust
 «Wife Er»

Starlito та Дон Тріп — Step Brothers Two
 «Ninja Focus»

Джої Феттс — Chipper Jones Vol. 2
 «Everything a Go» (з уч. A$ton Matthews)

Ейс Гуд — Starvation 2
 «Root of Evil» (Intro)
 «Fuck da World»
 «MOB» (з уч. Choo Choo)

Ейс Гуд — Trials & Tribulations
 «Fuck da World»

Тревіс Скотт — Owl Pharaoh
 «Blocka La Flame» (разом з Майком Діном та Тревісом Скоттом)

Тринідад Джеймс — 10 Pc. Mild
 «$hut Up!!!» (з уч. Travi$ Scott)
 «Jumpin Off Texa$» (з уч. Rich Homie Quan)

Фредо Сантана — Fredo Kruger
 «If I Go Broke» (з уч. Alley Boy та Trouble)

2014 
Джино Марлі — Greater Than Great
 «Wanna Be»

Джонні Мей Кеш — Deathrow
 «What I Did»
 «Fuck with Scooter» (з уч. King PoPo)
 «This How We Do» (з уч. LiL Dave)
 «Rich Nigga» (з уч. Rampage)
 «Bank Roll» (з уч. Young Chop)
 
Фредо Сантана — Walking Legend
 «Half of It»
 «Riot» (з уч. Childish Gambino)
 «That's a No No» (з уч. Lil Reese)

2 Chainz — FreeBase 
 «They Know»
 
ADG — Perception Is Reality
 «Dolla Signs» (з участю Fat Trel та DJ Victoriouz)

Chief Keef
 «Colors»
 «Killer»

Chief Keef — Back from the Dead 2
 «Feds»
 «Stupid»

Chinx Drugz
 «Bodies» (з участю Bobby Shmurda та Rowdy Rebel)

Diddy — MMM
 «I Want the Love» (з участю Meek Mill)

Gucci Mane — Gucci Vs Guwop 
 «Ridin Foreign»

Lil Durk — Signed to the Streets 2 
 «Feds Listenin»
 «I Go» (з участю Johnny May Cash)
 «I Made It»
 «Party»

Rich the Kid — Feels Good 2 Be Rich
 «Austin Powers» (з участю Young Thug та Young Dolph)

SD
 «Complaining»

2015 
Ballout і Tadoe — Rise of the Glo Gang Empire
 «On Me» (з уч. Chief Keef)

Dipset — American Dream
 «Same Nigga» (у вик. OG Muns)

Fat Trel — Georgetown
 «Young Niggaz»

French Montana — Casino Life 2: Brown Bag Legend
 «Body Numb Full of Drugs»

Juicy J — 100% Juice
 «Film (Remix)» (з уч. Future, Boosie й GOD; разом з Felli Fel, TM88 та 808 Mafia)

Lil Bibby — Free Crack 3
 «Made Nigga»

Rae Sremmurd — SremmLife
 «My X»

SD — Just the Beginning
 «Just the Beginning» (разом з Chopsquad DJ)

SD — Life of a Savage 4
 «Annoying»
 «Thank You»

Waka Flocka Flame — The Turn Up Godz Tour
 «Ova» (з уч. Offset та Cash Out)

Джонні Мей Кеш — My Last Days
 «Jugg»
 «Lesson» (з уч. YB)
 «Lil Homies» (разом з CBMIX)
 «Love Me»
 «OK»
 «Sexy Ladies»
 «Tacos» (з уч. Cash Out; разом з Chopsquad DJ)
 «Where I'm From» (з уч. SD; разом з Chopsquad DJ)

2016 
FAT TREL і ManeMane — Finesse Gang
 «Aquafina»
 «Runway»

Lil Reese — 300 Degrezz
 «Jakes»

Посилання 
 

Young Chop
Young Chop